Келвин Меллор (; ) — английский футболист, защитник клуба «Брэдфорд Сити».

Клубная карьера 
Начинал карьеру в клубе «Нантвич Таун», за который провёл шесть матчей в северной премьер-лиге. В 2008 году перешёл в главную команду своего родного города — «Кру Александра», но поначалу выступал на правах аренды за различные клубы низших дивизионов: «Нантвич Таун», «Ньюкасл Таун», «Стаффорд Рейнджерс» и «Лик Таун». 27 ноября 2010 года дебютировал за «Кру Александру» в матче второй лиги против «Моркама». Меллор появился на поле на 90-й минуте вместо Клейтона Доналдсона.

В апреле 2011 года перешёл на правах аренды в исландский «Вестманнаэйяр». 2 мая сыграл первую игру за команду в чемпионате Исландии. На 79-й минуте матча первого тура с «Фрамом» Келлор вышел на замену вместо Арнора Олафссона. 30 июня дебютировал в составе исландского клуба в еврокубках в рамках первого квалификационного раунда Лиги Европы с ирландским «Сент-Патрикс Атлетик». Меллор принял участие в обеих встречах. 10 июля забил свой первый мяч в Исландии, открыв счёт во встрече с «Хабнарфьордюром», которая завершилась победой его команды 3:1. По результатам сезона «Вестманнаэйяр» занял третье место в турнирной таблице и завоевал бронзовые медали чемпионата.

По возвращении из аренды становится игроком основного состава «Кру Александры». По итогам сезона вместе с командой добивается выхода в первую лигу. В следующем сезоне команда завоевывает Трофей Английской футбольной лиги. В финальном матче, состоявшемся 7 апреля 2013 года, «Кру» обыграла «Саутенд Юнайтед» со счётом 2:0. Меллор провёл все 90 минут на поле.

В июне 2014 года перебрался в «Плимут Аргайл», подписав контракт на два года. Первую игру в составе «пилигримов» сыграл 9 августа в гостях против «Кембриджа». За два сезона в команде Меллор принял участие в 92 матчах во всех турнирах и забил два мяча.

После окончания срока контракта в качестве свободного агента 4 июля 2016 года перешёл в «Блэкпул», подписав соглашение на один год с возможностью продления ещё на один. Дебют Меллора за клуб состоялся 6 августа в игре с «Эксетер Сити». В первом сезоне вместе с командой занял 7-е место в турнирной таблице Лиге 2, но победил в плей-офф и завоевал повышение в классе. Келвин регулярно попадал в стартовый состав, проведя в общей сложности 89 игр и забив 14 голов.

31 июля 2018 года Меллор подписал двухлетний контракт с «Брэдфорд Сити». Первую игру в составе «горожан» сыграл 4 августа со «Шрусбери» на выезде. Встреча завершилась минимальной победой гостей.

Достижения 
 Вестманнаэйяр
 Бронзовый призёр чемпионата Исландии: 2011

 Кру Александра
 Обладатель Трофея Английской футбольной лиги: 2012/13

Примечания

Ссылки 
Профиль на официальном сайте «Брэдфорд Сити» 

Футболисты Англии
Игроки ФК «Нантуич Таун»
Игроки ФК «Кру Александра»
Игроки ФК «Стаффорд Рейнджерс»
Игроки ФК «Вестманнаэйяр»
Игроки ФК «Плимут Аргайл»
Игроки ФК «Блэкпул»
Игроки ФК «Брэдфорд Сити»